Csehország
 Bečice, település a České Budějovice-i járásban
 Bečice, település a Tábori járásban